Храм Святого Иосифа — христианский храм, освящённый во имя святого Иосифа Обручника.

 Костёл святого Иосифа — католический храм в Николаеве, Украина
 
 
 
 Ораторий Святого Иосифа
  — в Эдмонтоне, Альберта, Канада.
  — в Сан-Хосе, Калифорния, США.
  — в Оклахома-Сити, Оклахома, США.
 Костёл Пресвятой Троицы (прежнее название — Церковь во имя Святого Иосифа Обручника) — в Вильнюсе, Литва